Johann Lüneburg ist der Name folgender Personen:

* Johann Lüneburg († 1373), deutscher Politiker, Ratsherr in Lübeck
 Johann Lüneburg († 1461) (um 1394–1461), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck
 Johann Lüneburg († 1474) (um 1420–1474), deutscher Politiker, Ratsherr in Lübeck
 Johann Lüneburg († 1493) (um 1460–1493), deutscher Patrizier und Autor
 Johann Lüneburg († 1529), deutscher Politiker, Ratsherr in Lübeck
 Johann Lüneburg († 1531), deutscher Politiker, Ratsherr in Lübeck
 Johann Lüneburg († 1619) (1570–1619), deutscher Politiker, Ratsherr in Lübeck